Die Stadtregion Innsbruck war eine Österreichische Agglomeration in Tirol. Die Region bestand aus der Kernzone (Code: SR051) sowie der Außenzone (Code: SR052).

Die Statistik Austria hat 34 statistische Stadtregionen definiert, die auf einer Kernzone der Stadt (als Zentralort) und ihrer Umgebungsgemeinden sowie einer Außenzone beruhten, diese wurden ab 1971 alle zehn Jahre neu abgegrenzt. Die letzte Abgrenzung wurde 2001 vorgenommen und wird nicht mehr aktualisiert!

Liste der Gemeinden 
 Die Einwohnerzahlen in den Listen sind vom .
 Regionen in der Tabelle sind Tiroler Planungsverbände (Stand: 2022), der Planungsverband 37 Innsbruck und Umgebung umfasst die Landeshauptstadt Innsbruck und alle Gemeinden der Planungsverbände 14 bis 19.

Kernzone Innsbruck

Außenzone Innsbruck

Siehe auch 
 Tiroler Mittelgebirge
 Agglomeration
 Metropolregion
 Raumplanung

Weblinks 
 Statistik Austria: Stadt-Land

Einzelnachweise 

!Gemeinden in der Stadtregion
Innsbruck